Emerson Albert Spratlen Etem, född 16 juni 1992, är en amerikansk professionell ishockeyforward som spelar för Ontario Reign i AHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Anaheim Ducks, Vancouver Canucks och New York Rangers och på lägre nivåer för HC Lugano i NLA, Tucson Roadrunners, San Diego Gulls, Norfolk Admirals och Syracuse Crunch i AHL, Medicine Hat Tigers i WHL och U.S. National U18 Team i NAHL.

Etem draftades i första rundan i 2010 års draft av Anaheim Ducks som 29:e spelare totalt.

På nyårsafton 2017, efter bara 5 poäng på 16 matcher i Arizona Coyotes farmarlag Tucson Roadrunners, blev han utköpt ur sitt kontrakt.

Den 14 januari 2018 skrev han på ett kontrakt säsongen ut med HC Lugano i NLA.

Han skrev på en PTO (Professional Try Out) med Los Angeles Kings den 22 augusti 2018, men fick inget spelarkontrakt efter försäsongen.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Emerson Etem, Canucks – Stats – NHL.com
Emerson Etem NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Emerson Etem hockey statistics and profile at hockeydb.com
Emerson Etem – Player profile at The Hockey News

Amerikanska ishockeyspelare
Spelare i Anaheim Ducks
Spelare i Arizona Coyotes
Spelare i New York Rangers
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Medicine Hat Tigers
Spelare i Norfolk Admirals (2000–2015)
Spelare i San Diego Gulls (2015–)
Spelare i Syracuse Crunch
Spelare i Tucson Roadrunners
Spelare med anknytning till USA Hockey National Team Development Program
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Kalifornien
Personer från Long Beach
Levande personer
Födda 1992
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2010
Spelare i Team USA (NAHL)
Spelare i HC Lugano
Spelare i Ontario Reign (2015–)
Spelare valda av Anaheim Ducks i NHL Entry Draft